Гречень () — село в Кагульском районе Молдавии. Наряду с селом Бурлэчень входит в состав коммуны Бурлэчень.

История 
Между Греченью и Вулканешты произошла историческая Кагульская битва 1770 года. Русская армия под командованием П. Румянцева одержала победу над многократно превосходящими их по численности войсками турок и татар. Под Греченью находилась начальная позиция русской армии.

География 
Село расположено на высоте 110 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Гречень проживает 135 человек (67 мужчин, 68 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района
Гагаузские поселения